La Liga Siatkówki Kobiet 2015-2016 si è svolta dal 15 ottobre 2015 al 29 aprile 2016: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club polacche e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la terza consecutiva, al Klub Piłki Siatkowej Chemik Police.

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 Le prime quattro classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in semifinali, giocate al meglio di due vittorie su tre gare, finale per il terzo posto e finale, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le classificate dal quinto all'ottavo posto hanno acceduto ai play-off 5º posto, strutturati in semifinali, finale per il settimo posto e finale per il quinto posto, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 Le classificate dal nono al dodicesimo posto hanno acceduto ai play-off 9º posto, strutturati in semifinali, finale per l'undicesimo posto e finale per il nono posto, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
 Nessuna è retrocessa in I liga.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti
Alla Liga Siatkówki Kobiet 2015-16 hanno partecipato dodici squadre: quella neopromossa dalla I Liga è stata il Miejski Ludowy Klub Sportowy Zawisza Sulechów; una squadra che ha avuto il diritto di partecipazione, ossia il Miejski Ludowy Klub Sportowy Zawisza Sulechów, ha rinunciato all'iscrizione: al suo posto non è stata ripescata alcuna squadra.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-off 5º posto

Tabellone

Risultati

Play-off 9º posto

Tabellone

Risultati

Classifica finale

Statistiche

NB: I dati sono riferiti all'intero torneo.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
 2015-2016